Ščit je lahko:
 ščit - obrambna naprava
 ščit (heraldika)
 Ščit, Šmartno pri Litiji - naselje v Sloveniji
 Ščit - odkriti del kratona, delov kontinentalne skorje,ki nastane s konsolidacijo in združevanjem orogenov v predkambriju